Хин — фамилия. Представители:
 Хин, Исак (род. 1999) — шведский футболист, защитник.
 Хин, Рашель Мироновна (1863—1928) — русская писательница, драматург.